Гварде́йская улица — улица в городе Красное Село Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Проходит от Нижнего парка Красного Села на запад.

 До революции называлась Лягушечная.
 В 1918 стала улицей Красного Пахаря.
 В 1948 переименована в 30-летия ВЛКСМ
 Позже – в улицу Победы
 С 1975 - Гвардейская (по другим сведениям ещё в 1979 году была улицей Победы).

Названа в честь гвардейских полков, освобождавших Красное Село. 16 января 1944 года Приказом от 21.01.1944 № 08 45-й гвардейской стрелковой дивизии за освобождение Красного Села было присвоено почётное наименование Красносельской.

С 1765 года в Красном Селе по велению Екатерины II начали проводиться регулярные военные манёвры и учения, в которых она сама принимала участие, и здесь же были расквартированы в тёплое время (на «летних квартирах») гвардейские части Петербургского гарнизона. 

С 1823 года Красное Село становится постоянным местом летнего сбора для учений и манёвров гвардейского корпуса и прикомандированных к нему частей.

Литература 
 Очерки истории Красного Села и Дудергофа. — СПб.: «Дмитрий Буланин», 2007, с. 117—143.

Улицы Красного Села